Galanin steht für:
Galanin, ein Neuropeptid
Iwan Wassiljewitsch Galanin (1899–1958), sowjetischer Generalleutnant
Michail Dmitrijewitsch Galanin (1915–2008), russischer Physiker